Eisenhöhle steht für
 Karl-May-Höhle bei Hohenstein-Ernstthal, Sachsen
 Eisenhöhle (Hagen), Nordrhein-Westfalen